Шотландская футбольная лига 1892/1893 () — 3-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 20 августа 1892 года и закончился 20 мая 1893 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1892/1893
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1892 году
Спорт в Шотландии в 1893 году